Мышца, сморщивающая бровь () — мышца головы из группы мышц, окружающих глазную щель.

Начинается от лобной кости, расположенной над слёзной костью, направляется вверх по ходу надбровной дуги и прикрепляется к коже бровей. Здесь пучки мышцы переплетаются с мышечными пучками лобной мышцы.

Функция 

Эта мышца сближает брови и вызывает образование вертикальных морщин в межбровном промежутке над переносьем. Часто, кроме вертикальных складок, над переносьем образуются ещё короткие поперечные морщины в средней трети лба, обусловленные одновременным действием лобной мышцы. Такое положение бровей бывает при страдании, боли и характерно для тяжёлых душевных переживаний.

Примечания 

Мышцы головы
Мышцы лица